Engraulis är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cuvier, 1816. Enligt Catalogue of Life ingår Engraulis i familjen Engraulidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen ansjovisfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sillartade fiskar
Engraulis